W Polsce
 Mirów – część miasta Częstochowa
 Mirów – część miasta Pińczów
 Mirów – część miasta Warszawa, w dzielnicy Śródmieście
 Mirów – część miasta Warszawa, w dzielnicy Wola
 Mirów – część wsi  Siedlec w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Mirów – część wsi Wola Dębińska w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w Dębno
 Mirów – wieś w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Alwernia 
 Mirów – część wsi Rudka w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wojnicz
 Mirów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz 
 Mirów – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Niegowa
 Mirów – dawna gromada

Zobacz też 

 Mirów Nowy
 Mirów Stary
 Mirowo
 Niemirów
 Zamek w Mirowie
 Pałac Mirów w Książu Wielkim